Eva Bonnier är namnet på flera personer:

Eva Bonnier (1857-1909), konstnär
Eva Bachner (1888-1977), gift med Åke Bonnier den äldre
Eva Bonnier (bokförläggare) (född 1945), förläggare

Se även 
Eva Bonniers sommarvilla